Nel 1930 si sono tenute due edizioni della cerimonia di premiazione degli Oscar:

 2ª edizione del 3 aprile 1930
 3ª edizione del 5 novembre 1930